Лабри () — коммуна во французском департаменте Жер региона Юг — Пиренеи
 Лабри () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Лабри () — коммуна во французском департаменте Ланды региона Аквитания
 Замок Лабри () — средневековый замок в современном французском департаменте Ланды региона Аквитания, колыбель знатного рода Альбре.
 Лабри, Джеймс  (род. 1963) — канадский вокалист, участник американской прог-метал-группы Dream Theater.